

Neuburg i.Lothr., poi Neuburg an der Mosel, oggi Novéant-sur-Moselle – comune del dipartimento della Mosella

Neuburg – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Neuburg an der Donau – città della Baviera
 Neuburg a.d.Kammel – comune della Baviera
 Neuburg am Inn – comune della Baviera
 Neuburg am Rhein – comune della Renania-Palatinato
 Neuburg – frazione del comune di Siggelkow
 Neuburg – quartiere di Friburgo in Brisgovia